Milk River (dt. „Milchfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Milk River (Goat River) in British Columbia (Kanada)
 Milk River (Missouri River) in Alberta (Kanada) und Montana (USA)
 Milk River (Michigan) in Michigan (USA)
 Milk River (Jamaika) auf Jamaika

Milk River ist der Name folgender Orte:

 Milk River (Alberta) in Alberta, Kanada